Nation River ist der Name folgender Flüsse:

 Nation River, Nebenfluss des Yukon River in Yukon, Kanada, und Alaska, Vereinigte Staaten
 Nation River (Williston Lake), Zufluss des Williston Lake in British Columbia, Kanada